Een verkeersweg:
 N82 (België)
 N82 (Frankrijk)
 N82 (Ierland)
De Nokia N82 een mobiele telefoon van het merk Nokia
 Hr.Ms. Willem van der Zaan (1939), een Nederlandse mijnenlegger waarvan het naamsein N82 was.